Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Hendrik Jan Davids che hanno battuto in finale Rikard Bergh e Matt Lucena 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (semifinali)
 Tom Kempers /  Jack Waite (semifinali)

 Pablo Albano /  Hendrik Jan Davids (Campioni)
 Alex Antonitsch /  Jim Pugh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1995